Кара́-Су́у () — (Кара-Су, Карасу) город в Киргизии, административный центр Кара-Сууского района Ошской области.

География 
Кара-Суу расположен на 18 км севернее города Ош . Расстояние по автодороге до столицы Киргизии Бишкека — 650 км, до ближайшего аэропорта в городе Ош — 15 км.

Киргизско-узбекская граница в районе города проходит большей частью по каналу, отделяющему Кара-Суу от узбекского городка Карасу.

Через город Кара-Суу раньше проходила межрегиональная транспортная автодорога Ош — (Советабад) — Джалал-Абад — Бишкек (сейчас это сообщение осуществляется в объезд узбекской территории через Узген). Работает железная дорога Джалал-Абад — Андижан (Узбекистан).

Климат

Экономика 
Основой экономики города в настоящее время является Кара-Сууский оптово-розничный рынок, обслуживающий покупателей всей южной Киргизии и примыкающих областей Узбекистана и Таджикистана.

Основные поставки товара на рынок идут напрямую из Китая, есть также товарооборот с рынком Дордой из Бишкека. Кроме местных торговцев, на рынке также работают граждане КНР и Узбекистана.

В городе действуют промышленные предприятия, хотя выпуск их продукции незначителен, и, в основном, направлен на обслуживание местных нужд:

 АО «Ак-Алтын» (хлопкоочистительный завод);
 АО «Аска» (маслоэкстракционный завод);
 ГАО «Дан-Азык» (комбинат хлебопродуктов);
 ОсОО «Буудай-Нан» (комбинат хлебопродуктов);
 АО «Улук-Нан» (хлебзавод);
 АО «Авторемзавод» (завод по выпуску инструментов для ремонта автомобильных двигателей);
 АО «Сельхозтехника».

Население 

По состоянию на 2012 год, население города составляло 22 900 человек.

Достопримечательности 

 Центр изучения Священного Корана
 Мечеть Имам Аль-Бухари
 Мечеть Имам Ас-Сарахсий

Известные люди 

 Шейх Алауддин Мансур— имам, исламский учёный и переводчик.
 Женижок Кокоев (1860—1918) — акын, мыслитель и гуманист конца XIX—начала XX веков.
 Назаралиев, Калыйбек (1951—2017) — заслуженный артист Киргизской ССР.

Образование 
В городе функционируют 3 детских сада, 10 средних школ, 1 гимназия-интернат и 1 музыкальная школа. Уровень грамотности среди взрослого населения составляет 97%.

Спорт (футбол) 
В городе базируется футбольный клуб «Жаштык-Ак-Алтын» — чемпион Киргизии 2003 года, 2-кратный серебряный призёр (2001 и 2002) и 5-кратный бронзовый призёр (1999, 2004-2007).

Клуб 7 раз выходил в финал Кубка Киргизии (2001-2006 и 2008) и все 7 раз уступал: сначала трижды подряд — СКА-ПВО и ещё четырежды — «Дордой-Динамо». В настоящее время он выступает в одной из зон Второй лиги.

Города-побратимы 
  Карасу, Турция (10 декабрь 2020 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Города Киргизии
Населённые пункты Кара-Суйского района
Бывшие посёлки городского типа Киргизии